Kalyny (ukrainisch ; russische Entsprechung Kaliny/Калины) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ananjiw, siehe Kalyny (Ananjiw)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Tjatschiw, siehe Kalyny (Tjatschiw)

Siehe auch:
 Kalinine